B5 oder B 5 steht für:
 das Vitamin B5, siehe chemischer Name Pantothensäure
 Bundesstraße 5 in Deutschland
 B5 (Zypern), Hauptstraße in Zypern
 B5 (Kenia), Fernstraße in Kenia
 VW Passat B5, Baureihe des VW Passat
 Audi A4 B5, Baureihe des Audi A4
 ein genormtes Papierformat (DIN 476/ISO 216)
 Besoldungsgruppe 5 für Beamte und Soldaten in Deutschland, siehe Besoldungsordnung B #Besoldungsgruppe B 5
 Babylon 5, Science-Fiction-Fernsehserie
 B5 aktuell, Hörfunksender
 Widerstandsklasse bei Sonderschutzfahrzeugen
 Alpina B5, Modell von Alpina
 ein Stahlrohrrahmen-Stuhl des Designers Marcel Breuer aus dem Jahr 1926
 die ehemalige Bundesstraße B5, siehe Waidhofener Straße
 Akaflieg Berlin B5, Segelflugzeug
 Amadeus Flugdienst (IATA-Code), deutsche Fluggesellschaft

B-5 steht für:
 Blackburn B-5 Baffin, britischer Torpedobomber
 Bohemia B-5, tschechoslowakisches Sportflugzeug
 Keystone B-5, US-amerikanischer Bomber von Keystone Aircraft

B05 steht für:
 Masern (ICD-10-Code), hoch ansteckende und potenziell lebensbedrohliche Infektionskrankheit
 „Blutersatzmittel und Perfusionslösungen“ (ATC-Code), siehe Anatomisch-Therapeutisch-Chemisches Klassifikationssystem

Siehe auch:
 BV
 5B

B5